Stockholm (schip, 1900)
Stockholm (schip, 1948)